Le terme convolution désigne deux types d'opération apparaissant dans deux branches des mathématiques :
 en analyse pour le produit de convolution sur les fonctions intégrables ;
 en arithmétique pour la convolution de Dirichlet sur les fonctions définies sur les entiers positifs.
Et un type de réseau de neurones artificiels en informatique:
 en apprentissage automatique pour le réseau neuronal convolutif

Le premier sens donne son nom en électrotechnique à la fonction remplie par des dispositifs de sommation de courants, appelés convolutes.